Каладан (планета) () — вымышленная планета во вселенной Дюны.

 Каладан (река) — река в Мьянме.

 Каладан (стадион) () — многопрофильный стадион в г. Тамале (Республика Гана, Африка).